Daniel Tudin (né le  à Orléans en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle en 2003 avec les Cottonmouths de Columbus en ECHL. Auparavant, durant 4 saisons il joue en LHO avec les 67 d'Ottawa. De 1999 à 2003, il dispute le championnat universitaire canadien, le  SIC avec l'Université de Dalhousie.
De 2004 à 2006, il joue en ECHL avec les Wranglers de Las Vegas. Il finit à chaque fois second meilleur pointeur de l'équipe. Avec ses bonnes statistiques, il participe à 5 matchs en LAH avec l'équipe affilié de l'Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha.
Depuis 2006, il fait le bonheur de l'AS Renon en Serie A en inscrivant plus de 50 points en moyenne en saison régulière.

Trophées et honneurs personnels 
 Vainqueur de la Coupe d'Italie de hockey sur glace en 2010 avec l'AS Renon.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996|| 67 d'Ottawa|| LHO || 61|| 5|| 9|| 14|| 21|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997|| 67 d'Ottawa || |LHO || 54|| 5|| 6|| 11|| 29|| 24|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
| 1997-1998|| 67 d'Ottawa|| LHO|| 62|| 28|| 30|| 58|| 41|| 13|| 4|| 6|| 10|| 4
|-
| 1998-1999|| 67 d'Ottawa|| LHO || 61|| 24|| 33|| 57|| 40|| 9|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 1999-2000|| Université Dalhousie || SIC || 25|| 8|| 6|| 14|| 20|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Université Dalhousie || SIC || 26|| 10|| 23|| 33|| 46|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Université Dalhousie || SIC || 26|| 10|| 26|| 36|| 30|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Université Dalhousie || SIC  || 27|| 10|| 19|| 29|| 39|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Cottonmouths de Columbus || ECHL || 66|| 18|| 28|| 46|| 57|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Wranglers de Las Vegas || ECHL || 65|| 21|| 21|| 42|| 63|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Wranglers de Las Vegas || ECHL || 65|| 33|| 44|| 77|| 61|| 13|| 3|| 4|| 7|| 13
|-
| 2005-2006|| Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| AS Renon || Serie A || 38|| 20|| 24|| 44|| 38|| 8|| 5|| 1|| 6|| 6
|-
| 2007-2008|| AS Renon || Serie A || 33|| 18|| 17|| 35|| 26|| 9|| 4|| 3|| 7|| 4
|-
| 2008-2009 || AS Renon || Serie A || 50|| 31|| 49|| 80|| 54|| 9|| 3|| 10|| 13||0
|-
| 2009-2010 || AS Renon || Serie A || 38|| 33|| 30|| 63|| 18|| 15|| 5|| 15|| 20||8
|-
| 2010-2011 || AS Renon || Serie A || 35|| 18|| 30|| 48|| 42|| 5|| 2|| 3|| 5||0
|-
| 2011-2012 || AS Renon || Serie A ||45||12||28||40||26||5||3||3||6||6
|-
| 2012-2013 || AS Renon || Serie A || 39|| 20|| 23|| 43|| 22|| 7|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2013-2014 || AS Renon || Serie A || 40|| 14|| 26|| 40|| 32|| 17|| 6|| 8|| 14|| 18
|-
| 2014-2015 || AS Renon || Serie A || 37 || 14 || 20 || 34 || 24 || 17 || 4 || 5 || 9 || 22
|-
| 2015-2016 || AS Renon || Serie A || 41 || 24 || 10 || 34 || 12 || 14 || 6 || 6 || 12 || 8
|-
| 2016-2017 || AS Renon || AlpsHL || 40 || 15 || 16 || 31 || 12 || 12 || 3 || 8 || 11 || 10
|-
| 2016-2017 || AS Renon || Serie A || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || AS Renon || AlpsHL || 37 || 15 || 18 || 33 || 12 || 16 || 3 || 9 || 12 || 4
|-
| 2017-2018 || AS Renon || Serie A || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || AS Renon || AlpsHL || 38 || 14 || 23 || 37 || 18 || 8 || 3 || 3 || 6 || 2 
|-
| 2018-2019 || AS Renon || Serie A || 4 || 2 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || AS Renon || AlpsHL || 41 || 13 || 33 || 46 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || AS Renon || Serie A || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || AS Renon || AlpsHL || 21 || 6 || 16 || 22 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || AS Renon || Serie A || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

|2012||align="left"| Italie||Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| align="left"|Quinzième place
|-
|2014||align="left"| Italie||Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4|| align="left"|Quinzième place
|-
|2016||align="left"| Italie||Championnat du monde || 5 || 1 || 0 || 1 || 6|| align="left"| de la Division A

Références 

Naissance en août 1978
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur de l'AS Renon
Attaquant de hockey sur glace